Kolumbakirche steht für Kirchen, welche nach der heiligen Kolumba von Sens (oder auch Kolumba von Spanien, nicht zu verwechseln mit einem der heiligen Columbans) benannt wurden.

Deutschland 
 St. Kolumba (Köln)
 St. Columba (Pfaffenweiler)

Frankreich 
 Ste-Colombe (Chevilly-Larue)
 Ste-Colombe (Clion)
 Ste-Colombe (Hattstatt)
 Ste-Colombe (La Digne-d’Amont)
 Ste-Colombe (La Flèche)
 Ste-Colombe (Lalinde)
 Ste-Colombe (Sainte-Colombe-de-Duras)
 Ste-Colombe (Saintes)

Spanien 
 Santa Comba de Bande

Siehe auch 
 St Columba’s Church
 St Columba’s Cathedral

Weblinks 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)